Яков Лобачевский:
 Лобачевский, Яков Петрович (род. 1955) — российский учёный, специалист в области механизации сельскохозяйственного производства, член-корреспондент РАН (2016), академик РАН (2019).
 Лобачевский, Яков Федорович (в монашестве Иерофей; 1789—1871) — епископ Православной Российской Церкви; духовный писатель.